Ваданку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 45 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 244 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 599,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ваданкур на сайті французького Національного інституту географії
 Ваданкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ваданкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ваданкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ваданкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена